Friedhof Opole steht für:

 Alter Friedhof (Opole)
 Jüdischer Friedhof (Opole)